Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Nélée, fils du dieu Poséidon,
 Nélée, fils de Codros ;
 Nélée de Scepsis est un philosophe grec du , disciple de Théophraste.
 Le Nélée est un fleuve de l'île d'Eubée, ayant donné son nom à une municipalité moderne.